Ženská dvouhra Copa Colsanitas 2022 probíhala v první polovině dubna 2022. Do singlové soutěže bogotského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla nejvýše nasazená Kolumbijka Camila Osoriová, kterou v semifinále za 2.11 hodiny vyřadila Pigossiová.

Vítězkou se stala Němka Tatjana Mariová, jež ve finále zdolala Brazilku Lauru Pigossiovou po třísetovém průběhu 6–3, 4–6 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které po triumfu na Mallorca Open 2018 představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour.  Do dvouhry se probojovala z kvalifikace. Jako 237. hráčka žebříčku se stala nejníže postavenou finalistkou od 272. ženy v pořadí Bouchardové na Istanbul Cupu 2020 a nejníže figurující šampionkou od 299. hráčky světa Gasparjanové na Tashkent Open 2018. 34letá Mariová se na okruh vrátila v srpnu 2021 po narození druhé dcery. Pigossiová z pozice 212. ženy klasifikace odehrála teprve třetí hlavní singlovou soutěž na túře WTA, jíž navázala na vyřazení v úvodních kolech z Rio Open 2014 a Brasil Tennis Cupu 2016. Jednalo se o první finále dvou kvalifikantek od Lyon Open 2021, premiérový přímý souboj o titul tenistek mimo Top 100 od Poland Open 2021 a historicky první finálový duel obou hráček mimo Top 200 od zavedení žebříčku v roce 1975.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Copa Colsanitas
WTA Tour 2022
Sport v Kolumbii v roce 2022